Mercer Lake ist der Name folgender Seen:
 Mercer Lake (Antarktika), subglazialer See in Antarktika
 Mercer Lake (Vereinigte Staaten), künstlich angelegter See im Bundesstaat New Jersey